Угроза информационной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих опасность нарушения информационной безопасности.

Под угрозой (в общем) понимается потенциально возможное событие, действие (воздействие), процесс или явление, которые могут привести к нанесению ущерба чьим-либо интересам.

Классификация 
Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы по различным признакам:
 По аспекту информационной безопасности, на который направлены угрозы:
 Угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информации). Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к ней. Она имеет место, когда получен доступ к некоторой информации ограниченного доступа, хранящейся в вычислительной системе или передаваемой от одной системы к другой. В связи с угрозой нарушения конфиденциальности, используется термин «утечка». Подобные угрозы могут возникать вследствие «человеческого фактора» (например, случайное делегировании тому или иному пользователю привилегий другого пользователя), сбоев в работе программных и аппаратных средств. К информации ограниченного доступа относится государственная тайна и конфиденциальная информация (коммерческая тайна, персональные данные, профессиональные виды тайна: врачебная, адвокатская, банковская, служебная, нотариальная, тайна страхования, следствия и судопроизводства, переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений (тайна связи), сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации (ноу-хау) и др.).
 Угрозы целостности (неправомерное изменение данных). Угрозы нарушения целостности — это угрозы, связанные с вероятностью модификации той или иной информации, хранящейся в информационной системе. Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами — от умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования.
 Угрозы доступности (осуществление действий, делающих невозможным или затрудняющих доступ к ресурсам информационной системы). Нарушение доступности представляет собой создание таких условий, при которых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо возможен за время, которое не обеспечит выполнение тех или иных бизнес-целей.

 По расположению источника угроз:
 Внутренние (источники угроз располагаются внутри системы);
 Внешние (источники угроз находятся вне системы).

 По размерам наносимого ущерба:
 Общие (нанесение ущерба объекту безопасности в целом, причинение значительного ущерба);
 Локальные (причинение вреда отдельным частям объекта безопасности);
 Частные (причинение вреда отдельным свойствам элементов объекта безопасности).

 По степени воздействия на информационную систему:
 Пассивные (структура и содержание системы не изменяются);
 Активные (структура и содержание системы подвергается изменениям).

 По природе возникновения:
 Естественные (объективные) — вызванные воздействием на информационную среду объективных физических процессов или стихийных природных явлений, не зависящих от воли человека;
 Искусственные (субъективные) — вызванные воздействием на информационную сферу человека. Среди искусственных угроз в свою очередь выделяют:
 Непреднамеренные (случайные) угрозы — ошибки программного обеспечения, персонала, сбои в работе систем, отказы вычислительной и коммуникационной техники;
 Преднамеренные (умышленные) угрозы — неправомерный доступ к информации, разработка специального программного обеспечения, используемого для осуществления неправомерного доступа, разработка и распространение вирусных программ и т. д. Преднамеренные угрозы обусловлены действиями людей. Основные проблемы информационной безопасности связаны прежде всего с умышленными угрозами, так как они являются главной причиной преступлений и правонарушений.

Классификация источников угроз информационной безопасности 
Носителями угроз безопасности информации являются источники угроз. В качестве источников угроз могут выступать как субъекты (личность), так и объективные проявления, например, конкуренты, преступники, коррупционеры, административно-управленческие органы. Источники угроз преследуют при этом следующие цели: ознакомление с охраняемыми сведениями, их модификация в корыстных целях и уничтожение для нанесения прямого материального ущерба.
 Все источники угроз информационной безопасности можно разделить на три основные группы:
Обусловленные действиями субъекта (антропогенные источники) — субъекты, действия которых могут привести к нарушению безопасности информации, данные действия могут быть квалифицированы как умышленные или случайные преступления. Источники, действия которых могут привести к нарушению безопасности информации могут быть как внешними, так и внутренними. Данные источники можно спрогнозировать, и принять адекватные меры.
 Обусловленные техническими средствами (техногенные источники) — эти источники угроз менее прогнозируемы, напрямую зависят от свойств техники и поэтому требуют особого внимания. Данные источники угроз информационной безопасности, также могут быть как внутренними, так и внешними.
 Стихийные источники — данная группа объединяет обстоятельства, составляющие непреодолимую силу (стихийные бедствия или другие обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить или возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить), такие обстоятельства, которые носят объективный и абсолютный характер, распространяющийся на всех. Такие источники угроз совершенно не поддаются прогнозированию и, поэтому меры против них должны применяться всегда. Стихийные источники, как правило, являются внешними по отношению к защищаемому объекту и под ними, как правило, понимаются природные катаклизмы.

Модель угроз 
Для анализа защищенности конкретной информационной системы формируется описание существующих угроз ИБ, их актуальности, возможности реализации и последствий – модель угроз. 

В настоящее время в России действует методика оценки угроз безопасности информации, принятая ФСТЭК России 05.02.2021 г., заменившая собой Методику определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (ФСТЭК России, 2008 г.) и Методику определения актуальных угроз безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры (ФСТЭК России, 2007 г.).

С выходом приказа ФСТЭК №17 от 4 марта 2017 использование банка данных угроз ФСТЭК является обязательным. Эти два факта сформировали почву для создания специализированного программного обеспечения по моделированию реализации угроз ИБ в информационных системах. В настоящее время общественности представлен ряд научных публикаций и коммерческих разработок, способствующих автоматизации формирования модели угроз.

В настоящее время (конец 2021 года), подавляющее большинство программного обеспечения моделируют возникновение угроз на базе устаревшей методологии (модель угроз 2008 года или проектная модель угроз 2015 года).

Примечания

Литература

См. также 
 Несанкционированный доступ
 Компьютерная преступность

Информационная безопасность